A magyar labdarúgó-válogatott a 2022-es év harmadik  mérkőzését Anglia ellen játszotta 2022. június 4-én. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 969. mérkőzése. A mérkőzés a 2022–2023-as UEFA Nemzetek Ligája A ligájának első fordulója volt.

A mérkőzés hivatalosan zárt kapus volt, mert 2021. július 9-én az UEFA a Magyar Labdarúgó-szövetséget három zárt kapus mérkőzésre büntette az Európa-bajnokság budapesti mérkőzésein tapasztalt diszkriminatív és rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt, de a MLSZ fellebbezése után ezt másodfokon két zárt kapus mérkőzésre enyhítették, a második mérkőzésre szóló büntetést két évre felfüggesztve. Az MLSZ azonban az UEFA Fegyelmi Szabályzatának lehetőségei alapján körülbelül 30–35 000 14 éven aluli gyermeket hívott meg térítésmentesen a mérkőzés megtekintésére.

A pár nappal azelőtt elhunyt Szőke István emlékére gyászszünettel indult a mérkőzés.

A magyar válogatott a találkozót 1–0-ra megnyerte. 60 év után nyert újra a magyar válogatott az angol válogatott ellen. Az utolsó győzelem az 1962-es világbajnokság csoportkörében volt, ahol a magyar csapat 2–1-re győzött.

Helyszín 
A találkozó a budapesti Puskás Arénában  került megrendezésre.

Örökmérleg a mérkőzés előtt 

Források: ,

Keretek
: A táblázatokban szereplő adatok a mérkőzés előtti állapotnak megfelelőek.

A mérkőzés

Az összeállítások 

A mérkőzés statisztikái

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar Labdarúgó-szövetség
Angol labdarúgó-szövetség

Források

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Anglia ellen
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2022-ben